

Persone
 Bebe Buell, nome d'arte di Beverle Lorence Buell (1953) – modella, cantante e manager statunitense
 Erik Buell (1950) – progettista e dirigente d'azienda statunitense
 Peter Buell Porter (1773-1844) – politico statunitense

Altro
 Buell Motorcycle Company – ex casa motociclistica statunitense con sede a East Troy, Wisconsin
 Erik Buell Racing – ex casa motociclistica statunitense, nata dopo la chiusura della Buell Motorcycle Company